Miami Open 2018 (kobiety)
 Miami Open 2018 (mężczyźni)